Kosinus bezeichnet:

 Kosinus, eine mathematische Funktion, siehe Sinus und Kosinus
 Kosinus (Comic), eine Comicfigur einer deutschen Computerzeitschrift

Siehe auch:
 Cosinus (Begriffsklärung)